Het Beleg van Venlo in 1543 was het gevolg van enkele eerdere pogingen van Maximiliaan van Oostenrijk om de stad in te nemen.

Nadat in 1473 Karel de Stoute de stad had veroverd op Adolf van Gulik-Berg, had de toen nog aartshertog Maximiliaan in 1478 de stad ingenomen. Twee jaar later heroverden Gelderse troepen echter weer. Deze Gelderse bezetting duurde niet lang, want in datzelfde jaar viel de stad weer in de handen van Maximiliaan. Enige tijd later werd Venlo wederom Gelders grondgebied en werd de stad wederom belegerd door Maximiliaan. In 1499 mislukte deze poging, en in 1511 deed de intussen tot keizer gekroonde Maximilaan nog eens een mislukte poging om de stad in te nemen.

In 1543, in het jaar dat de stad 200 jaar stadsrechten had, veroverde keizer Karel V echter de stad op de Gelderse troepen. Karels zege resulteerde uiteindelijk in het Traktaat van Venlo.

Tot de Tachtigjarige Oorlog bleef het in de stad relatief rustig.

Geschiedenis van Venlo
Geschiedenis van Gelre
1543
Venlo 1543